NCAA Division I 2014 – torneo di pallavolo femminile
 NCAA Division I 2014 – torneo di pallavolo maschile